«Адмирал Спиридов» — двухбашенный броненосный (башенный) фрегат русского императорского флота, построенный в рамках программы 1864 года. Однотипный с фрегатом «Адмирал Чичагов».

Командиры 
 ??.??.1871 — ??.??.1872 капитан 1-го ранга Копытов Николай Васильевич
 ??.??.18?? — ??.??.18?? Елчанинов М. И.
 27.11.1873 — 21.02.1883 капитан 2-го ранга Конаржевский, Станислав Адамович
 ??.??.1886 — ??.??.1887 капитан 1-го ранга Бурачёк Евгений Степанович
 ??.??.1887 — 28.02.1888 капитан 1-го ранга Болотников Павел Александрович
 07.03.1888 — 01.01.1890 капитан 1-го ранга Дубровин Модест Михайлович
 ??.??.189? — ??.??.189? капитан 1-го ранга Житков
 ??.??.189? — ??.??.189? капитан 2-го ранга Елагин
 06.12.1895 — 26.01.1896 капитан 2-го ранга Дабич Николай Дмитриевич
 10.05.1897 — 10.09.1897 капитан 2-го ранга Дабич Николай Дмитриевич
 1905 — капитан 2-го ранга Бутаков Федор Михайлович 1-й
 22.08.1905 — 24.02.1906 капитан 2-го ранга Миткевич Гурий Васильевич

Примечания

Ссылки 
 P. M. Мельников Башенные броненосные фрегаты.
 Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ
 Выставка 1870г СПб  носовая фигура броненосца "Спиридов".

Паровые фрегаты России